Подхожее — название населённых пунктов в России:
 Подхожее — село в городском округе Серебряные Пруды Московской области.
 Подхожее — деревня в Куркинском районе Тульской области.